Розенквист () — фамилия шведского происхождения. Известные носители:

 Розенквист, Джеймс (1933—2017) — американский художник.
 Розенквист, Эдиль (1892—1973) — финский борец греко-римского стиля, призёр Олимпийских игр, чемпион мира.
 Розенквист, Эрнст (1869—1932) — финский спортсмен.